Джурак — название населённых пунктов в России:

 Джурак — посёлок в Наримановском районе Астраханской области.
 Джурак — посёлок в Целинном районе Калмыкии.